Velika nagrada Malezije 2005 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 20. marca 2005.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 56
| 1:31:33,736
| 1
| 10
|-
! 2
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 56
| + 24,327 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 56
| + 32,188 s
| 10
| 6
|-
! 4
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 56
| + 41,631 s
| 11
| 5
|-
! 5
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 56
| + 51,854 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 56
| + 1:12,543
| 8
| 3
|-
! 7
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 56
| + 1:19,988
| 13
| 2
|-
! 8
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 56
| + 1:20,835
| 7
| 1
|-
! 9
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 56
| + 1:21,580
| 6
|
|-
! 10
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 55
| +1 krog
| 14
|
|-
! 11
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 54
| +2 kroga
| 17
|
|-
! 12
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 53
| +3 krogi
| 18
|
|-
! 13
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 52
| +4 krogi
| 19
|
|-
! Ods
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 49
| Pnevmatika
| 12
|
|-
! Ods
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 36
| Trčenje
| 3
|
|-
! Ods
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 36
| Trčenje
| 4
|
|-
! Ods
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 26
| Zavrten
| 16
|
|-
! Ods
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 2
| Motor
| 9
|
|-
! Ods
| 4
|  Anthony Davidson
| BAR-Honda
| 2
| Motor
| 15
|
|-
! Ods
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 2
| Zavrten
| 20
|
|}

Formula 1 sezona 2005
2005